Рёума:

 Рёума — коммуна в губернии Мёре-ог-Ромсдал в Норвегии.
 Рёума — река на юго-западе Норвегии в фюльке Оппланн и Мёре-ог-Ромсдал.